Alien Act – una legge approvata dal Parlamento d'Inghilterra nel 1705
 Alien Act – una legge sudafricana del 1937
 Una delle 4 leggi contenute nel Alien and Sedition Acts (USA)